

Геодезія та картографія 
 Репер — закріплений на місцевості знак, що позначає висоту над рівнем моря, визначену нівелюванням.
 Репер — сукупність точки (початку координат) і впорядкованого набору з n лінійно незалежних векторів (тобто базису) в n-вимірному афінному просторі.
 Репер — допоміжна точка, за допомогою якої здійснюється пристрілювання гармат з подальшим перенесенням вогню на ціль.
 Реперні точки — точки, на яких засновується шкала вимірювань
 Репер — зразкова міра для перевірки приладів.
 Репер — у геологічному моделюванні — пласт, витриманий по площі і товщині, який літологічно відрізняється від вище і нижче розташованих відкладів. Якщо пласт має характерну, яскраво виражену на діаграмах ГДС поверхню, його називають реперним кордоном. Слід зазначити, що репери в залежності від їх витриманості і розповсюдження по площі поділяються на категорії: регіональні, локальні та місцеві.

Музика 
 Репер — співак в стилі реп.